Александър Константинов Стателов е български лекар и общественик, деец на Славяно-македонското научно и литературно дружество.

Биография 
Александър Стателов е роден през 1883 година в град Солун, тогава в Османската империя, във възрожденското семейство на Константин и Елена Стaтелови. Негов брат е офицерът Борис Стателов.

Докато е студент в Императорската медико-хирургическа академия в Санкт Петербург, Стателов участва в дейността на Славяно-македонското научно и литературно дружество, като завършва военномедицинското си обучение през 1908 година.

Назначен е за варненски градски общински лекар с общински  протокол от 13 октомври 1914 г., а от септември 1919 г. е определен за старши общински лекар. Приема своите пациенти на улица „Пирот“ във Варна. Взема дейно участие в общинските дела като началник на санитарния отдел на общината, като е критикуван за решението на общината да преобрази общинската болница, завещана от Параскева Николау в хотел за пролетния сезон и старопиталище през зимата. Губи доверието на постоянната тричленна комисия начело с кмета Йордан Пекарев и е уволнен от длъжност на 16 юни 1921. Уволнен е и от длъжността старши общински лекар на 8 декември 1921 година. На 17 октомври 1924 г. е назначен за общински амбулаторен лекар, а в края на 1927 г. отново е старши общински лекар,
като работи за повишаване на курортно-туристическата стойност на град Варна.

Родословие

Външни препратки 
 Туберкулозата у старците. Статии на Александър Стателов в списание "Борба против туберкулозата", брой 1, 12/07/1927, стр.2
 Уличната чистота. Статия на А. Стателов във "Варненски общински вестник", брой 149, 03/12/1927, стр.3
 Снимка на Александър Стателов и неговите сват Ханс Хайнрих Шулц и снаха Марияне Ханс пред дома на Стателови на ул. “Братя Шкорпил” 25 във Варна в края на 1930-те години. - http://svidetelstva.bg/ Посетен на 28 януари 2023 г.

Бележки 

Българи в Руската империя
Български лекари от Македония
Български общественици от Македония
Родени в Солун
Български имигранти от Македония във Варна